O torneio The Beilby Alston Rugby Cup foi criado em 1926 pelo então embaixador da Grã Bretanha para o Brasil, Beilby Alston, para promover e difundir o rugby no país, sendo disputada anualmente com uma partida única entre as seleções estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. No total foram 40 disputas, com 24 vitórias para os paulistas e 16 para os fluminenses.

Resultados

Resumo
{| border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|

Competições de rugby do Brasil